Щенсний — польське прізвище та чоловіче особове ім'я.

 Войцех Щенсний
 Пйотр Щенсний
 Станіслав Щенсний Потоцький

Польські прізвища